Dubliners peut faire référence à : 
 un recueil de nouvelles, Dubliners (en français : Les Gens de Dublin) publié par James Joyce en 1914.
 The Dubliners, un groupe de folk irlandais.